Distrikt La Merced bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt La Merced (Aija), Distrikt in der Provinz Aija (Region Ancash)
 Distrikt La Merced (Churcampa), Distrikt in der Provinz Churcampa (Region Huancavelica)